

Persone 
 Félix Lévitan (1911-2007) – giornalista francese
 Isaak Il'ič Levitan (1860-1900) – pittore, docente e paesaggista russo
 Jurij Borisovič Levitan (1914-1983) – speaker radiofonico sovietico
 Steven Levitan (1962) – sceneggiatore, regista e produttore televisivo statunitense

Altro 
 3566 Levitan – asteroide della fascia principale